Sylvania puede hacer referencia a:

Topónimos 
En Australia
 Sylvania (Australia);
 Sylvania Waters, localizado en Nueva Gales del Sur.

Canadá
 Sylvania (Canadá)

Estados Unidos
 Sylvania (Arkansas)
 Sylvania (Alabama)
 Sylvania (Georgia)
 Sylvania (Indiana)
 Sylvania (Kentucky)
 Sylvania (Ohio)
 Sylvania (Pensilvania)
 Monte Sylvania, volcán extinto localizado en Oregon.
 Montes Sylvania, cadena montañosa localizada entre California y Nevada.
 Municipio de Sylvania (Misuri)
 Municipio de Sylvania (Ohio)

Música 
 Sylvania, grupo español de metal sinfónico y power metal, procedente de Valencia.

Buques 
 RMS Sylvania;
 USS Sylvania (AFS-2);
 USS Sylvania (AKA-44).

Misceláneas 
 El asteroide (519) Sylvania.
 Sylvania Electric Products, fabricante estadounidense de equipos eléctricos.
 Osram Sylvania, filial en América del Norte de Osram.